Florian Keller (né en 1976), joueur de hockey sur glace allemand.
 Florian Keller (né en 1981), joueur de hockey sur gazon allemand.
 Florian Keller (né en 1983), homme politique suisse.